Кленовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Клёновская волость (Подольский уезд) — в составе Московской губернии, Подольский уезд
 Кленовская волость (Красноуфимский уезд) — в составе Пермской губернии, Красноуфимский уезд
 Кленовская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд